

Geografia 
 Ars – comune del dipartimento di Charente (Francia)
 Ars – comune del dipartimento di Creuse (Francia)
 Ars-en-Ré – comune del dipartimento di Charente Marittima (Francia)
 Ars-Laquenexy – comune del dipartimento della Mosella (Francia)
 Ars-les-Favets – comune del dipartimento del Puy-de-Dôme (Francia)
 Ars-sur-Formans – comune del dipartimento dell'Ain (Francia)
 Ars-sur-Moselle – comune del dipartimento della Mosella (Francia)
 Ars - o anche Arse, fiume pirenaico che scorre nel dipartimento dell'Ariège

Sigle 
 Air Rescue Service – sottocomando del Military Air Transport Service delle forze armate statunitensi
 Assemblea regionale siciliana – organo legislativo della Regione Siciliana
 Attori Riuniti Sincronizzatori – compagnia di doppiatori nata nel 1952
 Ancient Roman Statutes – pubblicazione di epigrafi latine
 ARS – in biologia, sequenza di replicazione autonoma

Codici 
 ARS – codice valutario ISO 4217 del peso argentino, valuta dell'Argentina
 ars – codice ISO 639-3 della lingua araba najdi
 ARS – hull classification symbol di SALVAGE SHIP – nave ausiliaria